Ганссон () — шведське прізвище.

Відомі носії:

 Петтер Ганссон — шведський футболіст.
 Мартін Ганссон — шведський футбольний арбітр.
 Пер Ганссон — шведський футболіст.
 Пер Альбін Ганссон — шведський політичний і державний діяч.

Див. також 
 Гансон — неоднозначність
 Анна Гог (при народженні Ганссон) — шведська лижниця.

Шведські прізвища